Lindhe är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Lindhe
 Christoffer Lindhe
 Stefan Lindhe
 Urban Lindhe

Se även 

 Linde
 Lindhé

Svenska efternamn